Neugeboren ist der Familienname folgender Personen aus Siebenbürgen:

 Andreas Neugeboren (* 1959), deutscher Theaterschauspieler, Journalist und Fernsehmoderator
 Daniel Georg Neugeboren (1759–1822), siebenbürgischer evangelischer Bischof
 Heinrich Neugeboren alias Henri Nouveau (1901–1959), Komponist, Maler, Essayist
 Johann Ludwig Neugeboren (1806–1886), siebenbürgischer evangelischer Theologe, Paläontologe & Mineraloge
 Karl Neugeboren (1789–1861), siebenbürgischer Jurist und Historiker

Neugeboren steht für:
 Tatort: Neugeboren, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2021)

Siehe auch:
 Neugeborenes